Белл (округ, Кентуккі)
 Белл (округ, Техас)